Села:
 Яснозір'я — Хмельницька область, Віньковецький район
 Яснозір'я — Черкаська область, Черкаський район